República Romana — o período que antecedeu o Império Romano
 República Romana (1798-1799) — o breve estado formado na sequência das Guerras Napoleónicas
 República Romana (1849) — o breve estado revolucionário de 1849

Desambiguação